High tea (maaltijd), een Engelse maaltijd, vooral bedoeld voor arbeiders en rond zes uur in de avond genuttigd. 
High Tea (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van WNL, uitgezonden op Radio 2.